Жуково — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

История

География 
Расположена в 1 км к югу от волостного центра, деревни Жижица, у северо-восточного прибрежья Жижицкого озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 45 жителей.

Инфраструктура 
Основные социальные объекты находятся в центре волости - д. Жижица.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция — Жижица на линии Москва — Волоколамск — Ржев — Великие Луки — Рига.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района